Osoby o tym nazwisku:
 Ken Topalian – ormiański bobsleista
 Wahan Topalian – duchowny Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego